

Astronomia 
 Sol – in Latino ed altre lingue, la stella attorno alla quale ruota il sistema solare
 Sol – giorno marziano medio

Chimica 
 Sol – stato colloidale di particelle solide in un liquido

Codici 
 SOL – codice nazionale del CIO delle Isole Salomone
 SOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Solomon (Stati Uniti)
 sol – codice ISO 639-3 della lingua solos
 SOL – codice ISO 3166-2:GB del Solihull (Regno Unito)

Economia 
 Sol – nome di diverse monete
 Sol de Oro – valuta del Perù con valore legale dal 1931 al 1985
 Nuevo sol peruviano – valuta corrente del Perù in circolazione dal 1991
 SOL S.p.A. – azienda italiana produttrice di gas per uso industriale e sanitario

Geografia 
 Sol – regione della Somalia
 Costa del Sol – regione costiera sul Mar Mediterraneo (Spagna)
 Fuente el Sol – comune della provincia di Valladolid (Spagna)
 Isla del Sol – isola maggiore del Lago Titicaca (Bolivia)
 Ponta do Sol – comune del distretto di Madera (Portogallo)
 Soľ – comune della Slovacchia nel distretto di Vranov nad Topľou

Linguistica
 Sol – runa dell'alfabeto Fuþark recente

Mitologia 
 Sól – dea del Sole nella mitologia norrena
 Sol Invictus – divinità romana equivalente a Elio nella mitologia greca

Trasporti 
 Sol – stazione della metropolitana di Madrid

Altro 
 Sol – nota musicale
 Sol – personaggio della serie televisiva Il mondo di Patty
 Sol – birra messicana
 Miami Sol – squadra professionistica di pallacanestro femminile di Miami (Stati Uniti)
 Puerta del Sol – principale piazza di Madrid, Spagna